Виталина Францевна Глазунова (в девичестве Дыминская) - (18 июня 1958, Винница, УССР) — российский государственный деятель, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа третьего созыва.

Окончила техникум мясной и молочной промышленности в Виннице, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Северо-Западный институт управления. С 1977 по 1980 годы - мастер мясожирового цеха Архангельского мясокомбината, затем работала мастером и старшим мастером мясожирового цеха Нарьян-Марского мясокомбината. С 1994 года - генеральный директор АООТ "Мясопродукты" (Нарьян-Марский мясокомбинат). 14 января 2001 года была избрана депутатом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по избирательному округу №6 (микрорайон Лесозавод, Нарьян-Мар). 

После переезда в Ярославль возглавила Территориальное управление Росфиннадзора в Ярославской области.

Примечания

Ссылки 
 Глазунова Виталина Францевна – биография
 ПЕРВЫЙ БЛИН - НЕ КОМОМ
 Виталина ГЛАЗУНОВА, председатель Собрания депутатов НАО созыва 2001-2005 годов
Председатели Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации